Сатель — фамилия.

 Сатель, Георгий Эдуардович (1917—2012) — советский живописец.
 Сатель, Эдуард Адамович (1885—1968) — советский учёный в области машиностроения, Герой Социалистического Труда.